Кеннет Скотт Хэннан (; род. 23 января 1979 года, Ричмонд, Британская Колумбия, Канада) — бывший канадский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка мира 2004 года в составе сборной Канады.

Скотт Хэннан был задрафтован в 1997 году в 1-м раунде под 23-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс».

24 февраля 2016 года Хэннан объявил, что завершил профессиональную карьеру хоккеиста. Всего в НХЛ провёл 16 сезонов и сыграл 1055 матчей в регулярных сезонах.

Достижения 
 Обладатель Кубка мира (2004) в составе сборной Канады
 Серебряный призёр чемпионата мира (2005)
 Участник Матча всех звёзд НХЛ (2004)

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Хэннан на Eliteprospects

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Калгари Флэймз»